TDI: 

Организации 
 Technical Diving International

Техника 
 Tabbed Document Interface
 Turbocharged Direct Injection — дизельный турбодвигатель с системой непосредственного впрыска топлива.
 TDI Vector — пистолет-пулемёт, разработанный компанией «Transformational Defense Industries».

Химические вещества 
 TDI — толуилендиизоцианат.

Компьютеры 
 Transport Driver Interface (TDI) — это общий интерфейс для драйверов (таких как Windows 2000 redirector и server) для общения с различными сетевыми транспортными протоколами.

Музыка 
 TDI (Tangerine Dream Independent) — независимый музыкальный лейбл, принадлежащий участнику группы Tangerine Dream Эдгару Фрозе (Edgar Froese).